Buslijn 97/98 (Rotterdam-Krimpen)
Buslijn 97 (Goor-Haaksbergen)
Buslijn 97 (Leeuwarden-Harlingen)
Buslijn 97 (Amsterdam-Schiphol)
Buslijn 395 (Amsterdam-Zaandam) (voorheen lijn 97)

Zie ook 
Buslijn 98 (doorverwijspagina)